Чемпионат Швейцарии по футболу 2010—2011 годов являлся 114-м чемпионатом Швейцарии по футболу. Официальное название AXPO Super League в честь главного спонсора турнира. Чемпионат стартовал 17 июля 2010 года матчами «Грассхопперс» — «Ксамакс» и «Тун» — «Янг Бойз» (оба матча были сыграны со счётом 1:1) и завершился 25 мая 2011 года.

В турнире принимали участие 10 команд из Швейцарии, 9 из которых участвовали в прошлом чемпионате. Место ФК «Арау» в швейцарской суперлиге сезона 2010/11 занял «Тун». В переходном между лигами матче «Беллинцона» отстояла право играть в сезоне 2010/11 в играх против «Лугано».

Чемпионом Швейцарии в 14-й раз в своей истории стал «Базель». По итогам чемпионата лигу покинул занявший 10-е место «Санкт-Галлен».

Регламент 
В Суперлиге участвуют 10 команд из Швейцарии. Все клубы проводят между собой по 4 матча: по 2 дома и в гостях. Чемпионом становится клуб, набравший наибольшее количество очков по итогам 36 игр сезона. В случае равенства очков места в таблице распределяются по следующим критериям:
 разница голов;
 результаты личных встреч.

В Челлендж-лигу отправляется клуб, занявший 10 место. Клуб, занявший 9 место, играет переходные игры с обладателем второго места Челлендж-лиги за право играть в Суперлиге в сезоне 2011/12.

По итогам сезона определяется представительство Швейцарии в еврокубках на сезон 2011/12:
 1-е место в третий квалицикационный раунд чемпионской квалификации Лиги чемпионов 2011/12;
 2-е место в третий квалицикационный раунд нечемпионской квалификации Лиги чемпионов 2011/12;
 3-е место в третий квалификационный раунд Лиги Европы 2011/12;
 4-е место во второй квалификационный раунд Лиги Европы 2011/12.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1Так как финалисты Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» уже квалифицировались в Лигу чемпионов на следующий сезон по итогам чемпионатов своих стран, то место в групповом этапе на следующий сезон занял «Базель».

Результаты матчей

Первая половина чемпионата 

Источник: axposuperleague.chЦвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Вторая половина чемпионата 

Источник: axposuperleague.chЦвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры 

Источник: www.football.ch

Ссылки 
 Официальный сайт Швейцарской Суперлиги
 Web-сайт Суперлиги

Чемпионат Швейцарии по футболу
Швейцария
Швейцария
Спорт в Швейцарии в 2010 году
Спорт в Швейцарии в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011